O Al-Tilal Sports Club é um clube de futebol com sede em Aden, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1905.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 8 (1971, 1977, 1980, 1982, 1983, 1987, 1991 e 2005)
  Copa do Presidente: 2 (2007 e 2010)
  Copa Naseem: 2 (2000 e 2003)
  United Cup: 1 (1999)
  Ali Muhsin al-Murisi Cup: 1 (2003)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1905